

Села:
 Копачівка — Волинська область, Луцький район, колишній (до 2020 року) Рожищенський район
 Копачівка — Івано-Франківська область, Богородчанський район
 Копачівка — Хмельницька область, Волочиський район
 Копачівка — Хмельницька область, Деражнянський район

Копачівка () — село, Мінська область, Борисовський район

Див. також 
 Копачівка Друга